Les Feux de l'été (The Long, Hot Summer) est un film américain réalisé par Martin Ritt en 1958.
 Les Feux de l'été (The Long, Hot Summer) est un téléfilm américain réalisé par Stuart Cooper en 1985.
 Les Feux de l'été est un festival de musique qui se déroule à Saint-Prouant dans le département de la Vendée .